Mistrzostwa Europy U-16 w piłce nożnej 1998 odbyły się w terminie 26 kwietnia - 8 maja 1998 w Szkocji.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-16/U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1998 w Wielkiej Brytanii
Piłka nożna w Szkocji